Карловац () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Карловац — город в центральной части Хорватии, административный центр Карловацкой жупании.
 «Карловац» — хорватский футбольный клуб из одноимённого города.
  — деревня в общине Гламоч на западе Боснии и Герцеговины.
 Карловац, Сельма Каролина (более известна как Эльма Карлова; 1932—1994) — югославская актриса, звезда немецкого кино.

См. также 
  — деревня в составе города Ораховица в восточной Хорватии.
 Банатски-Карловац — город Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина.
 Karlovačko (букв. «Карловацкое») — светлый лагер, который производится в Хорватии пивоварней города Карловаца.